Marc Juni Brut () va ser un jurista romà. Era fill del també jurista Marc Juni Brut i formava part de la gens Júnia i de la família dels Brut, una branca plebea.

Va estudiar lleis com el seu pare, però en lloc de buscar magistratures o distincions es va fer aviat notori per la vehemència i duresa de les seves acusacions i persecucions. Tant és així que el van anomenar Accusator. Va atacar persones d'alt rang entre els quals Marc Emili Escaure. Era un orador càlid i apassionat, però la seva oratòria no era de bon gust. Amb tot, les informacions que es coneixen de Marc Juni Brut són les que ens transmet Ciceró que era el seu enemic polític. Diverses vegades, Ciceró contraposa les paraules ben dites (bene dicta) de Luci Licini Cras a les paraules extravagants de Juni Brut. El pare, que era un home ric, va haver de vendre les propietats per aguantar certes extravagàncies del fill.

Referències 

Acusadors romans
Brut Acusador, Marc Juni
Oradors romans del segle I aC